Кевин Клајн (; рођен 24. октобра 1947. године у Сент Луису, Мисури) је амерички филмски и позоришни глумац, добитник награда Оскар и Тони.

Филмографија 

|-
| 1982. || Софијин избор || -{Sophie's Choice}- || Нејтан Ландо || 
|-
| 1983. || Пирати из Пензанса || -{The Pirates of Penzance}- || Краљ пирата || 
|-
| 1983. || Велика језа || -{The Big Chill}- || Харолд Купер || 
|-
| 1987. || Вапај за слободом || -{Cry Freedom}- || Доналд Вудс || 
|-
| 1988. || Риба звана Ванда || -{A Fish Called Wanda}- || Ото
|-
| 1991. || Велики кањон || -{Grand Canyon}- || Мек || 
|-
| 1997. || Дивља створења || -{Fierce Creatures}- || Винсент Мекејн / Род Мекејн
|-
| 2002. || Звонар Богородичине цркве 2 || -{The Hunchback of Notre Dame II}- || Фебус (глас) || 
|-
| 2004. || Дани славе || -{De-Lovely}- || Коул Портер ||
|-
| 2006. || Пинк Пантер || -{The Pink Panther}- || инспектор Драјфус ||
|-
| 2017. || Лепотица и звер || -{Beauty and the Beast}- || Морис || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1947.
Амерички глумци
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у споредној улози
Добитници награде Тони